Osada steht für:

 Osada (Trstená), slowakische Ortschaft, heute Ortsteil von Trstená

Osada ist der Familienname folgender Personen:

 Arata Osada (1887–1961), japanischer Pädagoge
 Hiroshi Osada (1939–2015), japanischer Dichter
 Michiyasu Osada (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Natalia Osada (* 1990), deutsche Reality-TV-Darstellerin
 Steve Osada (* 1952), deutschstämmiger Shibari-Lehrer und Performer in Tokio